Gammelgårdssjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Gammelgårdssjön (Grangärde socken, Dalarna), sjö i Ludvika kommun,  (81,6 ha)
Gammelgårdssjön (Stora Skedvi socken, Dalarna), sjö i Säters kommun, 
Gammelgårdssjön, Medelpad, sjö i Sundsvalls kommun,  (35,7 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn